Miroslav Linhart může být:
 Miroslav Linhart (fotbalista) (1926–2012) – český fotbalista, otec Miroslava Linharta ml.
 Miroslav Linhart (fotbalista Bohemians) (* 1951) – český fotbalista, syn Miroslava Linharta st.
 Miroslav Linhart (kytarista) (* 1963) – český kytarista, člen kapely Yo Yo Band